

Patronymes 
Khrouchtchev, Khrouchtchiov (masculin ; ) ou Khrouchtcheva, Khrouchtchiova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikita Khrouchtchev (1894-1971), homme politique soviétique. 
 Sergueï Khrouchtchev (1935-2020), scientifique russo-américain, fils du précédent. 

Patronyme russe